Lycée André-Malraux, à Rabat, au Maroc
 Lycée André-Malraux, à Allonnes, en France.
 Lycée André-Malraux, à Gaillon, en France.
 Lycée André-Malraux, au Mans, en France.
 Lycée André-Malraux, à Montereau-Fault-Yonne, en France.